Стрело́к — тот, кто умеет стрелять из оружия. Изначально: человек, стреляющий стрелами, лучник или арбалетчик (см. также Стрелковый спорт). В настоящее время стрелком обычно называют человека, использующего огнестрельное оружие.

 Стрелок — наименование должности военнослужащего мотострелковых войск (пехота), ВДВ, морской пехоты (МП).
 Стрелок — название нижнего чина рядового состава в стрелковых формированиях Русской императорской армии.
 Стрелок — должность рядового состава в военизированной охране. Первичная рабочая профессия в ведомственной охране и ФГУП «Охрана» Росгвардии в Российской Федерации.
 Стрелок — наименование артиллериста на Руси (России) при Дмитрии Донском и позднее, в зависимости от величине орудий наряда, при которых они находились, других именовали пушкарями.
 Стрелок — одно из названий птицы вида Acanthisitta chloris.
 Стрелок — залив Японского моря на юге Приморья.
 Стрелок — посёлок при железнодорожном разъезде в Приморском крае.
 «Стрелок» () — роман американского писателя Стивена Кинга 1982 года, первая часть эпопеи о Тёмной Башне.
 Стрелок — позывной  Игоря Гиркина, известного под псевдонимом Стрелков.

Корабли 
 «Стрелок» — парусно-винтовой клипер Балтийского флота, спущенный на воду в 1856 году.
 «Стрелок» — парусно-винтовой клипер (с 1892 года — крейсер 2-го ранга) Балтийского флота, спущенный на воду в 1879 году.

Фильмы 
 «Стрелок» () — фильм 1950 года с Грегори Пеком в главной роли, реж. Генри Кинг (США).
 «Стрелок» () — телефильм 1988 года, реж. Гэри Нельсон (США).
 «Стрелок» () — фильм 1994 года с Кристофером Ламбертом в главной роли, реж. Деран Сарафьян (США).
 «Стрелок» () — фильм 1995 года с Дольфом Лундгреном в главной роли, реж. Тед Котчефф (США, Франция, Великобритания, Испания, Чехия).
 «Стрелок» () — фильм 1997 года с Майклом Дудикофф в главной роли, реж. Фред Олен Рэй (США).
 «Стрелок» () — фильм 2007 года с Уэсли Снайпсом в главной роли, реж. Джозеф Руснак (США, Великобритания, Болгария).
 «Стрелок» () — фильм 2007 года с Марком Уолбергом в главной роли, реж. Антуан Фукуа (США).
 «Стрелок» — фильм 2012 года с Александром Песковым в главной роли, реж. Арман Геворгян (Россия).
 «Стрелок» () — короткометражный фильм 2014 года, режиссёр Эрик Киссак (США).
 «Стрелок (Ганмен)» — французский остросюжетный фильм 2015 года.

Телесериалы 
 «Стрелок» () — телесериал 2016 года с Райаном Филиппом в главной роли, реж. Саймон Селлан Джоунс (США).

См. также 
 Вольный стрелок
 
 Сибирский стрелок
 
 
 Школьный стрелок

Ссылки 
 Техническая и тактическая подготовка спортсмена-стрелка